Епи́скоп Дании́л (в миру Семён Олегович Кузнецов; ) — архиерей Русской православной церкви, епископ Гурьевский, викарий Кемеровской епархии.

Биография 
Родился 16 февраля 1980 года в посёлке Чёрная Холуница Омутнинского района Кировской области в семье рабочих.

В 1997 году окончил среднюю школу № 5 посёлке Чёрная Холуница Омутнинского района Кировской области.

В 1997—2001 годы обучался в Саратовской духовной семинарии.

12 июля 2001 года рукоположён во диакона архиепископом Саратовским и Вольским Александром в Покровском соборе Саратова. 13 июля назначен штатным диаконом архиерейского крестового храма в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» г. Саратова и помощником проректора по воспитательной работе в Саратовской духовной семинарии.

2 августа 2001 года рукоположён во пресвитера архиепископом Саратовским и Вольским Александром в Свято-Духовском кафедральном соборе Саратова и назначен штатным клириком этого храма.

22 апреля 2002 года принят в клир Вятской епархии и назначен штатным клириком Александро-Невской церкви г. Омутнинска.

В 17 февраля 2005 года по 24 апреля 2006 года — настоятель Александро-Невской церкви в Омутнинске.

С июля 2005 года — благочинный Омутнинского округа.

В апреле 2006-го — июне 2009 года — настоятель Троицкого собора города Омутнинска.

20 апреля 2008 года в Свято-Трифоновом монастыре в Кирове наместником обители игуменом Иовом (Муравьёвым) был пострижен в монашество с именем Даниил в честь преподобного Даниила Переяславского.

В январе 2009 года участвовал в работе Поместного собора Русской православной церкви как делегат от монашествующих Вятской епархии.

С 11 июня 2009 года — штатный клирик Свято-Успенского кафедрального собора Трифонова мужского монастыря г. Кирова.

В 2009 году поступил в Московскую духовную академию, где в настоящее время завершает обучение.

С 9 октября 2009 года по 28 марта 2010 года — проректор Вятского духовного училища.

26 марта 2010 года возведён в сан игумена.

С марта 2010-го года по август 2011 года — ректор Вятского духовного училища.

С сентября 2011 года — проректор по воспитательной и хозяйственной работе в Вятском духовном училище.

28 июня 2017 года епископ Бишкекской и Кыргызстанской епархии Русской православной церкви Даниил обратился в правоохранительные органы г. Москвы. На Тверской улице неизвестный требовал от него деньги. В случае отказа он грозил публикацией сведений, способных нанести вред священнослужителю. Передача фальшивых купюр проходила в Домодедово. Задержание произошло в момент передачи денег. В нём приняли участие сотрудники полиции, ФСБ и Росгвардии.

Архиерейство 
4 октября 2012 года определением Священного Синода Русской православной церкви избран епископом Уржумским и Омутнинским.

14 октября 2012 года в Успенском соборе Трифонова монастыря митрополитом Вятским и Слободским Марком возведён в сан архимандрита.

30 ноября 2012 года в Тронном зале Патриарших покоев кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве наречён во епископа Уржумского и Омутнинского.

23 декабря 2012 года в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде хиротонисан во епископа во епископа Уржумского и Омутнинского. Хиротонию совершили: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий (Судаков), митрополит Вятский и Слободской Марк (Тужиков), епископ Балтийский Серафим (Мелконян), епископ Солнечногорский Сергий (Чашин), епископ Яранский и Лузский Паисий (Кузнецов).

25 июля 2014 года решением Священного Синода назначен епископом Бишкекским и Кыргызстанским (Среднеазиатский митрополичий округ).

По прибытии в Киргизию выразил беспокойство активностью сект: «Я был удивлён тем, что в республике открыто действуют те религиозные организации, которые запрещены во многих странах мира, в том числе и в России. Для них здесь непаханое поле. Они привлекают людей своей простотой и этим маскируют свои истинные цели».

27 мая 2022 года решением Священного Синода РПЦ освобождён от управления Бишкекской епархией и назначен викарием Вятской епархии с титулом «Оричевский».

25 августа 2022 года решением Священного Синода РПЦ назначен викарием Кемеровской епархии с титулом «Гурьевский».

Награды 
 Орден «Достук» (30 августа 2017, Кыргызстан) — «за особый вклад в развитие социально-экономического, духовного и интеллектуального потенциала Кыргызской Республики». Вручён президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым.
 медаль святителя Софонии (Сокольского) (2021 год, Православная церковь Казахстана).

Примечания

Ссылки 
 Даниил, епископ Оричевский, викарий Вятской епархии (Кузнецов Семен Олегович) на сайте Патриархия.Ru
 Первый Митрополит Вятской Митрополии

Выпускники Саратовской духовной семинарии
Епископы Русской православной церкви
Участники Поместного собора Русской православной церкви (2009)
Выпускники Московской духовной академии
Кавалеры киргизского ордена «Достук»
Вятская епархия